Romániai települések:
 Valea Lungă, Dâmbovița megyében
 Hosszúaszó, Fehér megyében
 Valealunga, Hunyad megyében
 Valea Lungă, Iași megyében
 Gorbómező, Szilágy megyében
 Hosszúpatak, Szeben megyében
 Valea Lungă, Vâlcea megyében
 Valea Lungă, Vaslui megyében